Total Life Forever — второй студийный альбом британской инди-рок группы Foals, выпущенный 10 мая 2010 года лейблом Transgressive Records. Перед релизом группа охарактеризовала звучание альбома как «мечта умирающего орла». В качестве продюсера выступил Люк Смит. Запись альбома проходила в Svenska Grammofon Studion в Гётенборг. В первую неделю альбом дебютировал под восьмым номером в UK Albums Chart.

Total Life Forever был хорошо принят критиками; многие отметили существенный шаг в развитии группы по сравнению с предыдущим альбом. Рейтинг релиза на сайте-агрегаторе Metacritic составляет 78/100. Обозреватель Q, Руперт Хоув тем не менее выразил некоторые сомнения в качестве Total Life Forever, назвав его «шизофреническим альбомом» из-за его несбалансировансти.

в 2010 году группа попала в шорт-лист Mercury Prize, Total Life Forever была номинирована на NME как «лучший альбом», «лучшая композиция» («Spanish Sahara») и «лучшее оформление альбома».

Список композиций

Чарты

Участники записи 
 Foals
 Яннис Филиппакис — вокал, гитара, ударные
 Джек Беван — ударные
 Джимми Смит — гитара
 Уолтер Джерверс — бас-гитара, бэк-вокал
 Эдвин Конгрейв — клавишные, бэк-вокал

 Приглашенные музыканты
 Каролина Викберг — вокал на «Black Gold» и «This Orient»

 Производство
 Foals — художественный руководитель оформление
 Big Active — оформление
 Tinhead — оформление
 Ферг Питеркин — звукоинженер
 Стефан Меркусен — мастеринг
 Стив Галлик — фотографии
 Дэйв Ма — фотографии
 Люк Смит — продюсер
 Майк Кросси — продюсер, ассистент на «Blue Blood»
 Дэнил Реджмер — звукоинженер на «Spanish Sahara»
 Катерин Маркс — звукоинженер, микширование на «Spanish Sahara»
 Алан Молдер — микширование на «Spanish Sahara»

Примечания 

Альбомы инди-рока
Альбомы Foals